La Clé des champs est le titre de plusieurs œuvres :
 La Clé des champs (1839), seul roman du dramaturge français Eugène Labiche ;
 La Clé des champs (1953), recueil de textes d'André Breton, dont l'un co-écrit avec Léon Trotsky, accompagné de dessins de Joan Miró ;
 La Clé des champs (1958-1959), émission de télévision française ;
 La Clé des champs (1986-1987), série télévisée québécoise ;
 La Clé des champs (2011), film français de Claude Nuridsany et Marie Pérennou ;
 La Clé des champs (2011), film allemand de Benjamin Cantu.

Voir aussi